|-
| 126201 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126202 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126203 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126204 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126205 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126206 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126207 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126208 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126209 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126210 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126211 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126212 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126213 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126214 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126215 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126216 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126217 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126218 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126219 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126220 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126221 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126222 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126223 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126224 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126225 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126226 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126227 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126228 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126229 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126230 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126231 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126232 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126233 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126234 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126235 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126236 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126237 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126238 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126239 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126240 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126241 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126242 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126243 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126244 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126245 Kandókálmán ||  || 13 ianuarie 2002 ||  || , , 
|-
| 126246 - ||  || 9 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 126247 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126248 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126249 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 126250 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126251 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126252 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126253 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126254 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126255 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126256 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126257 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126258 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126259 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126260 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126261 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126262 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126263 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126264 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126265 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126266 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126267 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126268 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126269 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126270 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126271 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126272 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126273 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126274 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126275 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126276 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126277 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126278 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126279 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126280 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126281 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126282 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126283 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126284 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126285 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126286 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126287 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126288 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126289 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126290 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126291 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126292 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126293 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126294 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126295 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126296 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126297 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126298 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126299 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126300 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-